KH-10 steht für:
 KH-10 Dorian, die Spionageausrüstung des Manned Orbiting Laboratory
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz

KH10